Кезалтототл има више значења:

 Кезалтототл (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кезалтототл (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику